Ikerssuaq è:
Ikerssuaq, fiordo della Groenlandia nel comune di Sermersooq
Ikerssuaq, fiordo della Groenlandia nel comune di Avannaata